Đulići su naseljeno mjesto u sastavu općine Teslić, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Đulići
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Srbi 
|710 (46,95%)
|572 (45,03%)
|503 (48,59%) 
|-
|Muslimani 
|673 (44,51%)
|622 (48,97%)
|518 (50,04%)
|-
|Hrvati
|12 (0,79%)
|6 (0,47%)
|6 (0,57%)
|-
|Jugoslaveni
|37 (2,44%)
|52 (4,09%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|80 (5,29%)
|18 (1,41%)
|8 (0,77%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|1.512|1.270|1.035'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj